Венсан Рюфли (, , род. 22 января 1988 года, Каруж, Швейцария) — швейцарский футболист, защитник клуба «Дижон». Основная игровая позиция — правая защита. Также может сыграть на позициях правого полузащитника и левого защитника. Сыграл один матч за сборную Швейцарии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Этуаль Каруж» из своего родного города. За взрослый состав клуба Рюфли дебютировал 7 августа 2005 года в матче против клуба «Мартиньи Спортс», где заменил Луиса Фелипе Араужо на 75-й минуте матча. Свой первый профессиональный гол за «Этуаль Каруж» Рюфли забил 27 мая 2006 года на 16-й минуте матча против клуба «Серьер». В общей сложности, в «Этуаль Каруж» Рюфли провёл три сезона, сыграл 36 матчей в чемпионате и забил 3 мяча. После сезона 2007/08 покинул клуб в качестве свободного агента.

В промежутке между сезонами Рюфли подписал контракт с женевским клубом «Серветт» из Челлендж-лиги. Дебютировал в клубе 26 июля 2008 года в матче против «Лугано», в этом же матче Рюфли забил свой первый гол за «Серветт». 17 апреля 2011 года в матче против «Шаффхаузена» Рюфли забил гол с центра поля. После сезона 2010/11 «Серветт» покинул Челлендж-лигу и вышел в Швейцарскую Суперлигу. В швейцарском высшем дивизионе Рюфли дебютировал 17 июля 2011 года в матче против «Туна». В общей сложности, Рюфли за «Серветт» сыграл в лигах 120 матчей и забил 10 мячей.

Летом 2013 года Рюфли подписал трёхлетний контракт с клубом «Сьон».

4 августа 2016 подписал двухлетний контракт с французским клубом «Дижон». В клубе дебютировал 20 августа в матче против «Лилль».

Международная карьера 
8 ноября 2011 года Рюфли был впервые вызван в сборную Швейцарии для участия в двух товарищеских матчах со сборными Нидерландов и Люксембурга. Дебютировал 15 ноября в матче против сборной Люксембурга.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Cерветт»
 Вице-чемпион Челлендж-лиги: 2010/11 (выход в Швейцарскую Суперлигу 2011/12)
 «Cьон»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Этуаль» Каруж
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Дижон»